Реджинальд Леон «Реджи» Уильямс II (; род. 14 сентября 1986 года, Принс-Джордж, штат Виргиния, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. В 2008 году выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд.

Профессиональная карьера 
По окончании обучения в университете Уильямс выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года, но не был выбран ни одной командой. Чтобы набраться опыта, он переехал в Европу, где стал выступать за французский клуб «Дижон». В 2009 году он был выбран на драфте Лиги развития НБА клубом «Су-Фоллс Скайфорс». За «Скайфорс» он в среднем за игру набирал 26 очков и делал 5,7 подбора. Благодаря высоким результатам его заметили в НБА и 2 марта 2010 года он подписал десятидневный контракт с «Голден Стэйт Уорриорз». По окончании этого срока «Уорриорз» продлили контракт ещё на 10 дней, а позже подписали его до конца сезона.

21 июня 2011 года Уильямс подписал квалификационное предложение от «Уорриорз», став ограниченно свободным агентом.

После объявления локаута НБА 2011 года Уильямс вновь вернулся в Европу, подписав контракт с испанским клубом «Каха Лабораль».

В конце 2011 года «Голден Стэйт» решили побороться за центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Деандре Джордана и, чтобы очистить платёжную ведомость, 11 декабря 2011 года отменили своё предложения и сделали Реджи неограниченно свободным агентом.

15 декабря 2011 года Уильямс подписал с «Шарлотт Бобкэтс» двухлетний контракт на сумму 5 млн долларов.

19 июля 2013 года Уильямс подписал многолетний контракт с «Хьюстон Рокетс», однако 28 октября команда отчислила его из состава.

20 декабря 2013 года Уильямс стал игроком команды Лиги развития НБА «Талса Сиксти Сиксерс». 6 марта 2014 года он подписал десятидневный контракт с «Оклахома-Сити Тандер», а по окончании этого срока вернулся в «Талсу». Позже он ещё несколько раз переходил в «Тандер» на десятидневные сроки.

10 мая 2014 года Уильямс подписал контракт с клубом Филиппинской баскетбольной ассоциации «Сан Мигель Бирмен».

12 августа он подписал контракт с «Майами Хит», но уже 13 октября команда отказалась от него. 26 декабря он стал игроком «Оклахома-Сити Блю».

28 января 2015 года Уильямс подписал десятидневный контракт с «Сан-Антонио Спёрс», 8 февраля контракт продлили ещё на 10 дней, а потом и до конца сезона.

24 октября 2015 года был отчислен из «Сан-Антонио Спёрс».

9 января 2016 года Уильямс заключил контракт с командой Лиги ВТБ «Автодор» из Саратова.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Примечания

Ссылки 

 
 Reggie Williams bio by VMI

Баскетболисты США
Игроки БК «Дижон»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки БК «Баскония»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Талса Сиксти Сиксерс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Оклахома-Сити Блю»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки БК «Автодор»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки БК «Сайнс Сити»
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы Америки по баскетболу